

Codici
 ULI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ulithi (Isole Caroline, Stati Federati di Micronesia)
 uli – codice ISO 639-3 della lingua ulithiana

Altro 
 Uli – città dello stato di Anambra (Nigeria)
 Uli – forma diminutiva del nome proprio Ulrico
 Uniono por la Linguo Internaciona Ido – organizzazione di promozione della lingua ido